«Чунан» () — подземная станция Пусанского метро на Первой линии. Она представлена одной островной платформой. Станция обслуживается Пусанской транспортной корпорацией. Расположена в квартале Чунан-дон муниципального района Чунгу Пусана (Южная Корея). На станции установлены платформенные раздвижные двери.

Станция была открыта 15 мая 1987 года.

Открытие станции было совмещено с открытием участка Первой линии длиной 5,4 км и ещё 5 станцийː «Пусан», «Чхорян», «Пусанджин», «Чвачхон» и «Помиль».

В непосредственной близости от станции находятся таможня Пусана, музей современной истории Пусана, консульство России в Пусане, центральная почта Пусана, международный морской вокзал порта Пусан.

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 Cyber station information 

Станции Первой линии (Пусанский метрополитен)
Станции Пусанского метрополитена в Пусане